Lilla Hån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hån (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (7,51 ha)
Lilla Hån (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn